Saginaw Trail – rete di percorsi nel sud-est del Michigan che va da Detroit a Saginaw attraverso Pontiac e Flint presente sin dai tempi del vecchio West quando cominciò ad essere sfruttato dai nativi locali
Saginaw Trail – film del 1953 diretto da George Archainbaud